Como sigla, UAH puede referirse a las siguientes universidades:
 Universidad de Alcalá, en España.
 Universidad Alberto Hurtado, en Chile.
 Universidad Alejandro de Humboldt, en Venezuela.
 University of Alabama in Huntsville, en Estados Unidos.

Además, puede hacer referencia a:
 El código ISO 4217 de la grivna, la moneda de Ucrania.

Siglas